Иван Семёнович Я́ковлев (1907—1973) — советский учёный-историк, государственный деятель, деятель образования.

Биография 
Родился в деревне Заячья Сельга крестьянской семье, карел. Окончил в 1923 году Ведлозерскую школу.

В 1929—1930 годах — председатель правления Ведлозерского кредитного товарищества, с 1930 года — председатель колхоза «Красное Ведлозеро».

После окончания в 1936 году Коммунистического политико-просветительного института им. Н. К. Крупской работал заведующим Петрозаводского Дома политического актива.

В 1938—1940 годах — народный комиссар просвещения Карельской АССР.

Участник Советско-финской войны (1939—1940).

В 1940—1944 годах — прокурор, военный прокурор Кировской железной дороги.

В 1944—1948 годах — секретарь ЦК ВКП(б) Карело-Финской ССР, в 1948 году окончил Академию общественных наук при ЦК ВКП(б).

В 1948—1956 годах — ректор Карело-Финского государственного университета.

В дальнейшем преподавал политическую историю в Петрозаводском филиале Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта.

Примечания

Литература 
 Страницы истории Петрозаводского государственного университета. — Петрозаводск, 2005.
 Народные избранники Карелии: Депутаты высших представительных органов власти СССР, РСФСР, РФ от Карелии и высших представительных органов власти Карелии, 1923—2006: справочник / авт.-сост. А. И. Бутвило. — Петрозаводск, 2006. — 320 с.

Ссылки 
 Ректоры ПетрГУ

Председатели колхозов
Выпускники Санкт-Петербургского института культуры
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Историки СССР
Преподаватели ПетрГУ
Ректоры ПетрГУ
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета Карело-Финской ССР
Депутаты Верховного Совета Карельской АССР
Преподаватели Петербургского университета путей сообщения